Rede do Coração (também conhecida como R.D.C.) é Web rádio fundada em 2010. Sua programação é composta por músicas populares, mescladas com mensagens religiosas. Sua sede é situada na capital mineira.

Em março de 2015, a então Rede Romântica mudou seu nome para RDC - A Rede do Coração, pois o uso de seu antigo nome não foi autorizado pelo detentor dos direitos do nome. Em maio de 2021, a Rede do Coração deixou de ser transmitida no rádio após suas afiliadas em Goiânia e Salvador deixarem a rede e iniciarem expectativa para Rede Sucesso News, com isso a RDC passou a ser transmitida totalmente via internet.

Emissoras

Antigas afiliadas

Ligações externas 
 
 

Rede do Coração
Estações de rádio fundadas em 2010